Паус — фамилия. Известные носители:
 Паус, Иоганн Вернер
 Паус, Лиза (род. 1968) — немецкий политик.
 Паус, Логан